

Sigle 
 Radiocomando – dispositivo per comando a distanza tramite onde radio
 Release candidate – versione di un software che prelude al rilascio di quella finale
 Responsabilità civile – principio giuridico del diritto civile, e per estensione copertura assicurativa sulla stessa (e.g. RC Auto)
 Rifondazione Comunista – partito politico italiano
 RC (abbreviazione di "Ron's code") – insieme di algoritmi a crittografia simmetrica inventati da Ron Rivest: RC1, RC2, RC3, RC4, RC5, RC6

Codici 
 RC – codice vettore IATA di Atlantic Airways
 RC – codice ISO 3166-2:IT della Città metropolitana di Reggio di Calabria (Italia)

Elettronica 
 Circuito RC – circuito elettronico basato su una resistenza e un condensatore

Religione 
 R.C. – Suore di Nostra Signora del Ritiro al Cenacolo

Sport 
 RC – nelle statistiche di vari sport, record dei campionati
 RC – abbreviazione di Racing Club nella denominazione di squadre sportive
 RC – abbreviazione di Real Club nella denominazione di squadre sportive spagnole
 RC – abbreviazione di Rugby Club nella denominazione di squadre di rugby

Altro 
 RC – sigla automobilistica internazionale di Taiwan
 run commands
 rc – la shell dei sistemi operativi Unix 10 e Plan 9